Савва — имя, фамилия и топоним.

Носители имени 
 Савва (ум. 1403) — епископ Русской церкви, епископ Сарайский и Подонский.
 Савва — епископ Русской православной церкви, семнадцатый епископ Тверской.
 Савва (род. 1938) — польский православный епископ, предстоятель Польской православной церкви.

 Савва I Сербский (ок. 1169—1236) — святой Сербской православной церкви, религиозный, культурный и политический деятель, первый архиепископ Сербский.
 Савва II Сербский (1200—1271) — епископ Сербской православной церкви, третий архиепископ Сербский.
 Савва III Сербский (ум. 1316) — девятый архиепископ Сербский.

 Савва Валаамский (ум. 1578) — преподобномученик.
 Савва Венефальский — преподобный.
 Савва Вишерский (ум. 1460) — основатель Савво-Вишерского монастыря, известен своим подвигом столпничества.
 Савва Готфский (ум. 372) — мученик.
 Савва Зографский (ум. 1276) — преподобномученик.
 Савва Крыпецкий (ум. 1495) — русский православный монах, основал Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь.
 Савва Московский (ум. ок. 1410) — игумен, преподобный.
 Савва Новый (1862—1948) — преподобный.
 Савва Освященный (439—532) — христианский святой, авва, создатель Иерусалимского устава.
 Савва Охридский (ум. нач. X века), равноапостольный, просветитель Моравии и Болгарии.
 Савва Петрович (1702—1782) — правитель (владыка) Черногории из династии Петровичей-Негошей.
 Савва Синайский (ум. 312) — преподобномученик.
 Савва Соловецкий.
 Савва Сторожевский (ум. 1407) — преподобный Русской церкви.
 Савва Стратилат — мученик.
 Савва Стромынский — преподобный, игумен Стромынского монастыря.
 Савва Сурожский — архиепископ.
 Савва Тверской (ум. 1467) — преподобный Русской церкви, игумен Сретенского (Саввина) монастыря Тверской губернии.

 Савва (Ананьев) (1870-е—1945) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Савва (Андрич) (1939—1993) — епископ Сербской православной церкви, епископ Браничевский.
 Савва (Бабинец) (1926—1992) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Полтавский и Кременчугский.
 Савва (Барач) (1831—1913) — епископ Сербской православной церкви, епископ Жичский.
 Савва (Борисов) (1865—1937) — иеромонах Русской православный церкви.
 Савва (Волков) (род. 1958) — епископ Русской православной церкви.
 Савва (Вукович) (1930—2001) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шумадийский.
 Савва (Гигиберия) (род. 1966) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Хонский и Самтредийский.
 Савва (Зембиллас) (род. 1957) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Питтсбургский.
 Савва (Инцкирвели) (род. 1981) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Северо-Американский.
 Савва (Мастрояннидис) (род. 1971) — епископ Церкви истинно-православных христиан Греции (Ламийский синод), епископ Кикладский.
 Савва (Михеев) (род. 1980) — епископ Русской православной церкви, епископ Воскресенский.
 Савва Московский (ум. ок. 1410) — игумен, преподобный.
 Савва (Никифоров) (род. 1974) — епископ Русской православной церкви, епископ Валуйский и Алексеевский.
 Савва Ольхин (1793 — после 1828) — монах Русской православной церкви; инспектор Владимирской духовной семинарии.
 Савва (Остапенко) (1898—1980) — священнослужитель Русской православной церкви, духовный писатель, насельник Псково-Печерского монастыря.
 Савва (Раевский) (1892—1976) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Сиднейский и Австралийско-Новозеландский.
 Савва (Сарачевич) (1902—1973) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Эдмонтонский.
 Савва (Слепушкин) (XVI век) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Брянский.
 Савва (Советов) (1898—1951) — епископ Польской православной церкви за границей.
 Савва (Струве) (1900—1948) — архимандрит Русской православной церкви.
 Савва (Суслов) (1873—1937) — монах Оптиной пустыни, преподобномученик
 Савва (Тихомиров) (1819—1896) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Савва (Трлаич) (1884—1941) — епископ Сербской православной церкви, епископ Горнокарловацкий; канонизирован как священномученик.
 Савва (Тутунов) (род. 1978) — епископ Русской православной церкви.
 Савва (Фатеев) (род. 1967) — архимандрит Русской православной церкви.
 Савва (Химонеттос) (род. 1971) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Аккрский.
 Савва (Чёрный) (ум. 1554) — епископ Русской православной церкви, епископ Крутицкий, Сарский и Подонский.
 Савва (Шпаковский) (ум. 1749) — епископ Коломенский и Каширский, епископ Архангелогородский и Холмогорский.
 Савва (Эспер) (род. 1959) — епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Бострийский, Хауранский, Джабал-аль-Арабский.
 Савва (Юрич) (род. 1942) — епископ Сербской православной церкви на покое, епископ Славонский.

Носители фамилии 
 
 Савва, Михаил Валентинович (род. 1964) — российский политолог, общественный и политический деятель.
 Савва, Филиппа (род. 1999) — кипрская футболистка. 
 Таиса Савва (1907—1973) — советская артистка эстрады, солистка Ленинградского и Московского Мюзик-Холлов, мастер художественного свиста.

Разное 
 Савва — село в Торбеевском районе Мордовии.
 Савва — крупнейший текстильный холдинг России.

Примечания